Lila peut faire référence à :

 Lila, un volcan d'Argentine ;
 Lila, les rituels musicaux dans les confréries soufies d'Afrique du Nord.
 Lila, une municipalité de l'île de Bohol aux Philippines.
 Lila, une localité située en Croatie dans la municipalité de Našice, comitat d'Osijek-Baranja.
 Lila, est un nom féminin floral fêté le .
 Līlā, est dans l'hindouisme un jeu et un drame. La Līlā divine est le "jeu divin" avec le monde.

LILA est également l'acronyme
 du Lycée international de Los Angeles ;
 de la Ligue internationale de la librairie ancienne ;
 des Lignes intérieures de Loire-Atlantique, réseau de transport interurbain du département de la Loire-Atlantique.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme